gewone dennenknopmot
 grijze dennenknopmot
 wegedoornknopmot